Angelo Battelli – fisico e politico italiano
Ennio Battelli – imprenditore e militare italiano
Fausto Battelli – pittore e fotoreporter italiano
Giovanni Cristoforo Battelli – arcivescovo e letterato italiano
Giulio Battelli – archivista, paleografo e docente italiano
Ivo Battelli – scenografo italiano
Roberto Battelli – politico sloveno
Sergio Battelli – politico italiano